Serie A 2013/2014 (officiellt Serie A  TIM av sponsorskäl) var den 82:a säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar.

20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var Juventus efter att ha vunnit säsongen 2012–13. Juventus blev mästare även denna säsong, deras 30:e titel i ligan. Ciro Immobile blev bästa målgörare med 22 mål för Torino.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Italien
2014 i Italien